Anatolij Makarovič Tarasov (1921-1971), partigiano sovietico.
Anatolij Vladimirovič Tarasov (1918-1995), allenatore di hockey su ghiaccio sovietico.